

Patronyme 

 Balthasar Grangier de Liverdis (?-1679), prélat français ;
 Charles Grangier de la Ferriere (1738-1794), général français ;
 Édouard Grangier (1899-1997), homme politique français ;
 Elsa Grangier (1976-), journaliste française ;
 Étienne-Antoine Grangier (avant 1735-après 1782), administrateur français ;
 François Grangier de Lamothe (1757-1822), homme politique français ;
 Gilles Grangier (1911-1996), réalisateur de cinéma français ;
 Louis-René-Antoine Grangier de La Marinière (1814-1882), homme politique français ;
 Philippe Grangier (1957-), physicien français ;
 Pierre-Joseph Grangier (1758-1821), homme politique français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme